Мольковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Кардымовского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мольково.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Тюшинское сельское поселение.

Географические данные 
 Расположение: западная часть Кардымовского района
 Граничит:
 на севере— с  Каменским сельским поселением 
 на востоке  — с Кардымовским городским поселением
 на юге — с Тюшинским сельским поселением 
 на западе — с Смоленским районом
По территории поселения проходит железная дорога Смоленск – Москва, имеются станции: Духовская, о.п. 397-й км.
По территории поселения проходит автомобильная дорога   Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 Крупные реки: Малый Вопец.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 22 населённых пункта.
 Мольково, деревня
 Азарово, деревня
 Астрогань, деревня
 Духовская, деревня
 Духовская, станция
 Зевакино, деревня
 Кареллы, деревня
 Кирякино, деревня
 Козлово, деревня
 Курдымово, деревня
 Лаврово, деревня
 Лубино, деревня
 Межники, деревня
 Новое Шишлово, деревня
 Попово, деревня
 Псарцы, деревня
 Рясино, деревня
 Соколово, деревня
 Сокольники, деревня
 Старое Шишлово, деревня
 Харино, деревня
 Школа им. Горького, деревня

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Кардымовского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году